Vasileia Karajaliu –en griego, Βασιλεία Καραχάλιου– (Atenas, 19 de octubre de 1996) es una deportista griega que compite en vela en la clase Laser Radial. Ganó dos medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Laser Radial, en los años 2017 y 2021.

Palmarés internacional

Referencias

Regatistas de Grecia
Regatistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Deportistas de Grecia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Regatistas de la clase Laser Radial
Nacidos en Atenas